Селямет:

 Селямет I Герай — хан Крыма в 1608-1610 годах из династии Гераев.
 Селямет II Герай (1691—1751) — крымский хан из династии Гераев (1740—1743).